Yan Han (; ur. 6 marca 1996 w Harbinie) – chiński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2014, 2018), 3-krotny brązowy medalista mistrzostw czterech kontynentów (2013, 2015, 2016), mistrz świata juniorów (2012), 2-krotny srebrny medalista finału cyklu junior Grand Prix (2010, 2011) oraz 4-krotny mistrz Chin (2010, 2011, 2018, 2020).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Chińscy łyżwiarze figurowi
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Harbinie
Urodzeni w 1996